Face — parte frontal da cabeça
Face (geometria) — lado plano de um poliedro
Face (luta profissional)
The Faces — banda de rock
Faces (álbum) — da banda Mt. Helium
Facebook — rede social da internet, popularmente conhecida pelo seu diminutivo Face
Chery Face — automóvel produzido pela montadora chinesa Chery
 FACE ou Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília
 FACE ou Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás